Cattedrale dell'Assunzione si riferisce ad edifici di culto consacrati all'Assunzione di Maria. Nei paesi cristiano-ortodossi si fa riferimento alla Dormizione di Maria e le chiese sono quindi intitolate "Cattedrale della Dormizione".

Europa 
Cattedrale dell'Assunzione – Aigialeia, Grecia
 Cattedrale dell'Assunzione – Leopoli, Ucraina
 Cattedrale dell'Assunzione – Mosca, Russia
 Cattedrale dell'Assunzione – Sergiev Posad, Russia
 Cattedrale dell'Assunzione – Thurles, Irlanda
 Cattedrale dell'Assunzione – Vác, Ungheria

 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine e di san Frutos – Segovia, Spagna

Americhe 
 Cattedrale dell'Assunzione – Covington, Kentucky, Stati Uniti d'America
 Cattedrale dell'Assunzione – Trois-Rivières, Canada

Asia 
Cattedrale dell'Assunzione – Bangkok, Thailandia

Oceania 
Cattedrale dell'Assunzione – Majuro, Isole Marshall

Pagine correlate 
 Cattedrale della Dormizione
 Chiesa dell'Assunzione di Maria
 Cattedrale di Maria Assunta